Телепину:

 Телепину — царь Хеттского царства, правил приблизительно в 1525 — 1500 годах до н. э.
 Телепину — бог урожая и плодородия в хеттской мифологии